

Patronyme 

 Christophe Ferron (1970-), footballeur français ;
 Isabelle Ferron (1967-), actrice française ;
 J.-Émile Ferron (1896-1970), homme politique fédéral québécois ;
 Jacques Ferron (1921-1985), écrivain, dramaturge, médecin, journaliste et homme politique québécois, fils de J.-Émile ;
 Jean Ferron (1910-2003), ecclésiastique et archéologue français ;
 Jeanne Ferron (1952-), comédienne et conteuse français ;
 Jordi Ferrón (1978-), footballeur espagnol ;
 Madeleine Ferron (1922-2010), écrivaine québécoise, commissaire gouvernementale et animatrice de radio ;
 Marcelle Ferron (1924–2001), peintre québécoise, spécialiste du vitrail ;
 Théophile Ferron (1830-1894), général et ministre français ;
 Valentin Ferron (1998-), cycliste français.

Toponyme 

 Azay-le-Ferron, commune française située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire ;
 Château d'Azay-le-Ferron, château français de la Renaissance, situé sur le territoire de la commune d'Azay-le-Ferron ;
 Ferron, ville du comté d'Emery dans l'Utah (États-Unis) ;
 Nuret-le-Ferron, commune française située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire ;
 Rigny-le-Ferron, commune française, située dans le département de l'Aube en région Grand Est.

Homophone 
 Fairon, village de la commune belge de Hamoir située en Région wallonne dans la province de Liège

Film 
 Le Cabinet du docteur Ferron, film documentaire de Jean-Daniel Lafond produit en 2003

Voir aussi 

 

Homonymie
Homonymie de patronyme